Гуней — персонаж древнегреческой мифологии. 
 (73637) Гуней — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.